Reyrieux é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Reyrieux apresentava uma população de 3 955 habitantes, distribuídos por 1 455 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain